John Middleton kan syfta på:

John Middleton (skådespelare) (1953–), brittisk skådespelare
John Middleton (cyklist) (1906–1991), brittisk tävlingscyklist